

Musica 
 Killer Joe  – brano musicale di Benny Golson del 1960
 Killer Joe – album di Benny Golson del 1977
 Killer Joe – album di Jimmy Osmond del 1972
 Killer Joe – album di George Kawaguchi e Art Blakey del 1981

Teatro e cinema 
 
 Killer Joe  – opera teatrale del 1991 di Tracy Letts
 Killer Joe – film del 2011 diretto da William Friedkin